The End of the Affair peut se référer à :
 La Fin d'une liaison, titre original d'un roman de Graham Greene, publié en 1951.
 Les adaptations de ce roman :
 The End of the Affair, titre original d'un film britannique réalisé par Edward Dmytryk, dont le titre français est Vivre un grand amour, sorti en 1955 ;
 The End of the Affair, titre original de son remake réalisé par Neil Jordan, dont le titre français est La Fin d'une liaison, film américano-britannique sorti en 1999 ;
 The End of the Affair, titre original d'un opéra de chambre sur une musique de Jake Heggie, créé en 2004.